Nduwimana ist der Familienname folgender Personen:
 Abdala Nduwimana (* 1979), burundisch-ruandischer Fußballspieler
 Christian Nduwimana (* 1983), burundischer Fußballspieler
 Jean Gentil Nduwimana (* 1986), burundischer Fußballspieler
 Jean-Patrick Nduwimana (* 1978), burundischer Leichtathlet
 Martin Nduwimana (* 1958), burundischer Politiker
 Pablo Nduwimana, burundischer Fußballspieler und -trainer
 Saidi Nduwimana (* 1989), burundischer Fußballtorhüter